Jiulong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiulong Xian, härad, Sichuan, 
 Jiulong (socken i Kina, Guangxi), 
 Jiulong (socken i Kina, Anhui), 
 Jiulong (socken i Kina, Chongqing, lat 29,51, long 106,51), 
 Jiulong (socken i Kina, Chongqing, lat 29,66, long 108,58), 
 Jiulong (socken i Kina, Chongqing, lat 30,94, long 108,64), 
 Jiulong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jiulong Zhen (socken i Kina), Shandong, 
 Jiulong (socken i Kina, Henan), 
 Jiulong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar